ISO 639 are cinci liste de coduri. Următoarea listă cuprinde codurile lingvistice ISO 639-1, plus codurile ISO 639-2 și ISO 639-3. Codurile ISO 639-2/B sunt afișate doar dacă diferă de codurile ISO 639-2/T. Tabelul este sortat după codul ISO 639-1.

ISO 639
Liste